Бабенхаузен (Гессен) — город в Германии, в земле Гессен.
 Бабенхаузен (Швабия) — коммуна в Германии, в земле Бавария.